Тогызбай — казахский топоним.
 
 Тогызбай — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Тогызбай — село в Бейнеуском районе Мангистауской области.
 Тогызбай — озеро в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Тогызбай — озеро в Фёдоровском районе Костанайской области.